Peñausende kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñausende (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Peñausende (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar